Náboj může mít řadu různých významů:

 náboj kola – středová část kola nebo část strojního dílu, kde je spojen s hřídelí nebo kde je uloženo ložisko pro otáčení kolem osy
 u jízdních kol a motocyklů se pojmem „náboj“ označuje kompletní sestava středů kol (včetně os, volnoběžky apod.) jakož i uložení hřídele šlapek a hřídele řídítek.
 náboj (střelivo) – munice k nabíjení do palné zbraně
 náboj (fyzika) – fyzikální veličina
 elektrický náboj – projevuje se statickým elektrickým polem
 elementární náboj – o hodnotě jednoho elektronu
 barevný náboj – koncept kvantové chromodynamiky 
 Náboj (soutěž) – týmová matematická soutěž pro studenty středních škol
 náboj (emoce) – silně emotivní či psychické působení uměleckého díla

Externí odkazy